Symbiotaphrina är ett släkte av svampar. Symbiotaphrina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Symbiotaphrina